Oakwood Cemetery Chapel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Oakwood Cemetery Chapel (Michigan), ID-Nr. 87000261
 Oakwood Cemetery Chapel (Ohio), ID-Nr. 99001334